«I Touch Myself» — песня, написанная и записанная австралийской рок-группой Divinyls. Была выпущена в ноябре 1990 года в качестве ведущего сингла с их пятого альбома, diVINYLS. Является пеаном  женского удовольствия, эротики, оргазма и мастурбации.

Сингл добился большого успеха, достигнув 18 мая 1991 года 4 места в американском Billboard Hot 100; в то время как в родной Австралии сингл достиг первого места. Песня была написана участниками Divinyls Кристиной Ампфлетт и  и профессиональными авторами песен  и . С тех пор песня была перепета многочисленными исполнителями.

Композиция и запись 
Кристина Ампфлетт и  написали песню вместе соавторами  и  (которые также написали такие песни как «I’ll Stand by You», «Like a Virgin», «Eternal Flame»,  «True Colors» и «So Emotional»). Билли Стейнберг написал текст «I Touch Myself» в своём блокноте, сочинив первый вариант текста и хоровую лирику. Ампфлетт песня понравилась сразу. На следующий день, МакЭнти, Стейнберг, Келли и Ампфлетт собрались вместе и досочинили остальное, провернув таким образом необычный ход, поскольку Стейнберг и Келли редко при написании песен сотрудничали с другими. Сведение песни сопровождалось большим количеством проб и ошибок. Запись была сделана на двухдюймовую ленту, что затрудняло её редактирование. После значительных экспериментов они придумали необычную структуру с бриджем, помещённым после первого хора. Это было написано в тональности Фа мажор.

Использование в других медиа 
В 1997 году песня прозвучала в комедийном фильме Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба, в сцене, где Остин танцует, заставляя тем самым головы фемботов взорваться.

Также песня прозвучала в чилийской мыльной опере  и в телесериале Сверхъестественное. Ещё песня прозвучала ла в фильме 1992 года Прелюдия к поцелую. Использовалась в качестве саундтрека в первой серии второго сезона сериала «Половое воспитание» от Netflix.

В 2014 году некоторые ведущие женщины Австралии собрались вместе чтобы исполнить гимн Ампфлетт, «I Touch Myself». С целью собрать средства на лечение и повысить осведомлённость людей о раке груди, каждый дал этой песне свой индивидуальный стиль и интерпретацию.

Промоушен и позиция в чартах 
В Австралии «I Touch Myself» был выпущен 19 ноября 1990 года на семидюймовой плаcтинке и на кассетте, а на CD-сингле был выпущен 3 декабря того же года. Днём ранее 2 декабря сингл занял 77 позицию в чарте. На десятой неделе в чарте, песня сумела достичь первого места, вытеснив дебютный сингл Ваниллы Айс «Ice Ice Baby» и оставалась там в течение следующей недели. В Австралии сингл получил статус платинового.

«I Touch Myself» дебютировал в UK Singles Chart, заняв там 69 место и в течение восьми недель сумел переместиться на 10 место, где продержался двенадцать недель. Когда песня была выпущена в США, она там вызвала незначительные споры. Тем не менее ей удалось попасть в пятёрку чартов Billboard Hot 100, достигнув там 4 позиции и 2 позиции в the Billboard Modern Rock Tracks chart, после широкого освещения на современных рок-радиостанциях, которым больше подошла тема песни. Divinyls считаются в США группой одного хита — только «I Touch Myself» попала в Штатах в Top 40.

Список композиций 
 Divinyls version
 «I Touch Myself»
 «Follow Through»

Чарты

Высшие позиции

Итоговые чарты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 1991 года
Синглы 2006 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы Virgin Records
Песни 1990 года
Поп-рок-песни
Песни на английском языке
Песни Австралии
Синглы 1990 года
Произведения о мастурбации
Женская мастурбация